— японский государственный и политический деятель.

Биография 
Сатоси Моримото является японским политиком, учёным и критиком, специализирующимся в международных отношениях и национальной безопасности, профессором  и членом «Народного собрания по созданию новой Японии» (). С 4 июня по 26 декабря 2012 года занимал пост министра обороны Японии.

После окончания  в 1965 году, он служил с Воздушных силах самообороны Японии до 1979 года, а потом поступил на службу в Министерство иностранных дел. В то время в министерстве он получил степень магистра во  на базе американского университете Тафтса в 1980 году.

Ссылки 
 Официальный сайт на японском языке.

Министры обороны Японии
Выпускники Университета Тафтса
Выпускники Флетчерской школы права и дипломатии (Университет Тафтса)
Воздушные силы самообороны Японии